Чемпионат Союзной Республики Югославия по футболу 2001/2002 годов () — десятый сезон Чемпионата СР Югославия по футболу, организованный под эгидой Футбольного союза Югославии. В турнире принимали участие 18 команд. Победу в чемпионате одержал столичный Партизан.

Таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу 2001/2002

Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2001 году
Чемпионат Югославии по футболу
2001 год в Югославии
Спорт в Союзной Республике Югославии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002